Департамент Хименес  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Территория — 4832 км². Население — 14352 человек. Плотность населения — 3,00 чел./км².

Административный центр — Посо-Ондо.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Сантьяго-дель-Эстеро.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Пеллегрини
на востоке — с департаментом Альберди
на юго-востоке — с департаментом Фигероа
на юге — с департаментом Банда
на юго-западе — с департаментом Рио-Ондо
на западе — с провинцией Тукуман

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета:
Посо-Ондо
Эль-Бобадаль
Эль-Чарко
Грамилья

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сантьяго-дель-Эстеро